Duitsland:
Merkendorf (Middel-Franken), een gemeente in de deelstaat Beieren
Merkendorf (Thüringen), een gemeente in de deelstaat Thüringen

Oostenrijk:
Merkendorf (Stiermarken), een gemeente in de deelstaat Stiermarken